Felipe de Habsburgo o Felipe de Austria puede referirse a:

Felipe I de Castilla
Felipe II de España
Felipe III de España
Felipe IV de España
Felipe Próspero de Austria
Felipe I de Orleans y Austria